WS-Адресация (Web Services Addressing — адресация WEB служб) — это спецификация транспортно нейтрального механизма, позволяющего WEB-службам обмениваться информацией об адресах. По существу, она состоит из двух частей: структуры, содержащей конечные точки служб, и набора свойств сообщения, ассоциирующих информацию об адресе с конкретным сообщением.

Описание 
WS-Адресация — это стандартный способ включения информации о маршрутизации в SOAP-заголовки. Вместо того, чтобы возвращать информацию о маршрутизации по сетевому уровню, сообщение, использующее WS-Адресацию, может содержать собственные метаданные в стандартном SOAP-заголовке. В данном случае сетевой уровень отвечает только за доставку сообщения диспетчеру, способному читать метаданные такого сообщения. Когда это сообщение приходит к диспетчеру, тот определяет URI, работа сетевого уровня на этом заканчивается.

WS-Адресация поддерживает использование асинхронных операций. Для этого необходимо указать SOAP-заголовок (wsa:ReplyTo), содержащий ссылку на конечную точку — endpoint reference (EPR), куда должен быть послан ответ. Провайдер службы отправляет ответное сообщение через отдельное соединение по адресу, который указан в заголовке wsa:ReplyTo. Это позволяет разделить время жизни SOAP запроса/ответа от времени жизни HTTP запроса/ответа, что позволяет организовывать длительно-текущие взаимодействия, длительность которых оказывается каждый раз разной.

Адрес конечной точки (Endpoint References) 
Конечная точка — это XML-структура, инкапсулирующая информацию, полезную для адресации сообщения, предназначенного для Web-службы. Она включает в себя адрес назначения сообщения и любые дополнительные параметры, необходимые для маршрутизации сообщения к точке назначения. Конечная точка также включает в себя необязательные метаданные (такие как WSDL или WS-Policy) о службе.

Свойства сообщения (Message Addressing Properties) 
Свойства сообщения содержат адресную информацию, относящуюся к доставке сообщения на Web сервис:
 Пункт назначения сообщения (Message destination) — URI
 Конечная точка ресурса (Source endpoint) — конечная точка службы, которая отправляет сообщение
 Reply endpoint — конечная точка, на которую будет отправлен ответ
 Fault endpoint — конечная точка, на которую будет отправлено сообщение об ошибке
 Действие (Action) — параметр, отражающий смысл сообщения
 ID сообщения URI
 Взаимосвязь с предыдущим сообщением (A pair of URIs)

История 
Стандарт WS-Адресации был создан при участии следующих компаний: Microsoft, IBM, BEA, Sun в W3C submitted.

Спецификация WS-Адресации в настоящее время разделена на три части:
 Core — спецификация структуры конечных точек и свойств сообщения.
 binding — свойства SOAP.
 Metadata — метаданные.

Ссылки 
 Web Services Addressing Working Group
 WS-Addressing — specification (IBM)
 WS-Addressing — Submission Request to W3C
 Team Comment on the WS-Addressing Submission

Веб-сервисы
Веб-стандарты
Стандарты на основе XML